Злоче́вский (Злоче́вская) — польская, еврейская, украинская или русская фамилия.

Известные носители:
 
 Злочевский, Пётр Афанасьевич (1907—1987) — украинский советский живописец.
 Злочевский, Николай Владиславович (род. 1966) — украинский предприниматель, экс-министр и основатель Burisma.